Smolik je priimek več znanih Slovencev:
 Franc Smolik (1898—1975), elektrotehnik, energetik, tekstilni tehnolog, univ. prof.
 Marijan Smolik (1928—2017), teolog, bibliotekar, leksikograf, literarni zgodovinar, univ. prof.

Glej tudi 

 priimek Smolič
 priimke Smole, Smolej, Smolar, Smolnikar

Zunanje povezave 
 
  
Slovenski priimki